Charcas kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Charcas, provins, Potosí,

Mexiko 

 Charcas, San Luis Potosí, ort, 
 Doctor Mora (ort), Guanajuato, 
 Charcas (kommun), San Luis Potosí, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar